Blond Ambition World Tour е третото световно турне на американската певица и актриса Мадона, организирано като промоция на албумите Like a Prayer и I'm Breathless с начална дата  в Чиба, Япония.

Изпълнявани песни 
 Express Yourself
 Open Your Heart
 Causing a Commotion
 Where's the Party
 Like a Virgin
 Like a Prayer
 Live to Tell
 Oh Father
 Papa Don't Preach
 Sooner or Later
 Hanky Panky
 Now I'm Following You
 Material Girl
 Cherish
 Into the Groove
 Vogue
 Holiday
 Keep It Together

Дати на турнето

Бележки 

Музикални турнета на Мадона (певица)
Музикални турнета от 1990 година